Oropesa kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Oropesa (kommunhuvudort i Spanien, Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, lat 39,92, long -5,17), 
 Oropesa (kommun i Spanien, Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, lat 39,97, long -5,21), 

Robotskapade Spanienförgreningar